Хамда́мов — узбекская и таджикская фамилия; имеет женскую форму Хамда́мова. Известные носители:

 Хамдамов, Амон (1918—2003) — советский и таджикский композитор, дирижёр и педагог.
 Хамдамов, Бобомурод (род. 1940) — советский узбекский и туркменский певец.
 Хамдамов, Марсель (Марсель Ильхан; род. 1987) — турецкий теннисист узбекского происхождения.
 Хамдамов, Рустам Усманович (род. 1944) — советский и российский режиссёр узбекского происхождения, сценарист, художник.
 Хамдамов, Достонбек Хуршид огли (род. 1996) — узбекистанский футболист, полузащитник.
 Хамдам, Улугбек (род. 1968) — советский и узбекский писатель и переводчик.
 Хамдамов, Шохрух  (род. 1995) —  узбекский актёр